Улица Свя́зи — название улиц в различных населённых пунктах России.

 Улица Связи — улица в Великом Новгороде.
В Санкт-Петербурге:
 Улица Связи — улица в Зеленогорске.
 Улица Связи — улица в Ломоносове.
 Улица Связи — улица в Стрельне.

См. также 
 Улица Связистов
 Связная улица
 Переулок Связи (Стрельна)